Pascásio Radberto — santo e abade de Corbier no século IX
 Francisco Pascasio Moreno (m. 1919) — cientista, naturalista e explorador argentino, conhecido como Perito Moreno
 Dom Pascásio Rettler (m. 2008) — primeiro bispo diocesano de Bacabal, no Brasil

Desambiguações de antropônimos